Hiyama steht für:
 Unterpräfektur Hiyama mit Hiyama-Präfektur-Naturpark

Hiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Tamejiro Hiyama (* 1946), japanischer Chemiker
 Yūki Hiyama (* 1980), japanischer Fußballspieler